Жан-Люк Карон () — французский медик и музыковед родился  в Париже .

Биография 
Доктор медицины, президент-основатель Французской ассоциации Карла Нильсена, редактор информационного бюллетеня ассоциации, автор эссе, рассказов, афоризмов и романов.

Специализируется на изучении и распространении североевропейской музыки, которую он регулярно пытается представить в статьях, хрониках, монографиях, конференциях, радиопередачах и поместить в её исторический и эстетический северный и международный контекст .

Автор книги о Карле Нильсене, книги о Яне Сибелиусе, опубликованных издательством L'Âge d’Homme, а также книг о датской музыке, изданных в Harmattan.

В 2007 году присоединился к сайту ResMusica основанному в 1999 году, в качестве редактора.

В 1990-е годы снимался в кино у именитых режиссёров в небольших ролях: Люк Бессон («Никита» (1990), «Пятый элемент» (1997)), Жан-Пьер Жёне («Деликатесы» (1991)), Жан-Мари Пуаре («Пришельцы» (1993), «Пришельцы 2: Коридоры времени» (1998)) и другие.

Основные публикации 
 Allan Pettersson, destin, douleur et musique, la vie et l'œuvre, 1989 (1re édition), 2009 (2e édition).
 Carl Nielsen, Éditions l'Âge d’Homme, Lausanne, 1990, 500 pages.
 Grands symphonistes nordiques méconnus, Bulletin de l’Association française Carl Nielsen, 1991.
 Kajanus et Wegelius, Bulletin de l’Association française Carl Nielsen, 1992.
 Catalogue des principales œuvres instrumentales de Sibelius, Bulletin de l’Association française Carl Nielsen, 1992.
 Edvard Grieg et Paris, Association française Carl Nielsen, 1994.
 Petite histoire de la musique nordique à Paris, 1910—1953, Bulletin de l’Association française Carl Nielsen, 1995.
 Jean Sibelius, Éditions l’Age d’Homme, Paris, 1997 .
 Edvard Grieg, le Chopin du Nord, la vie et l'œuvre, Lausanne, l'Âge d’Homme, 2003 .
 Camille Saint-Saëns, avec Gérard Denizeau, Paris, Bleu Nuit, 2013 .
 Carl Nielsen, Paris, Bleu Nuit, 2015, 178 pages.
 Camille Saint-Saëns, avec Gérard Denizeau, Bleu nuit Horizons, 2021.

Прочие публикации 
 Edvard Hagerup Bull, Champs-sur-Marne, 1994.
 La musique danoise et l’esprit du XIXe siècle : de l'âge d’or danois aux contemporains de Carl Nielsen, Paris, L’Harmattan.
 Niels Wilhelm Gade : 1817—1890, Champs-sur-Marne, 1997.
 Kurt Atterberg : (1887—1976), Brou-sur-Chantereine, Association française Carl Nielsen, 2003.
 Dictionnaire Hugo Alfvén : 1872—1960, Champs-sur-Marne, 2000.
 Aulis Sallinen, Champs-sur-Marne, 1998.
 Carl Maria von Weber, avec Gérard Denizeau, Espagne.
 Niels Gade et la presse parisienne, 1817—1890 : le musicien romantique de l'âge d’or danois, préface de Gérard Denizeau, Paris, L’Harmattan, 2016.
 Johan Svendsen : 1840—1911, Champs-sur-Marne, 1996.
 Musique romantique suédoise : abrégé historique, biographique et esthétique, Paris, Éditions L’Harmattan, 2019.
 Sibelius, Arles, Actes Sud.
 Samuel Barber, Paris, Bleu nuit éditeur.
 Allan Pettersson, Brou-sur-Chantereine, 1989.
 Sibelius de A à Z : cahier Sibelius 1, Champs-sur-Marne, 1996.
 Regards sur Carl Nielsen et son temps : trait d’union entre tradition et modernité, préface de David Fanning, Paris, L’Harmattan.
 Allan Pettersson : 1911—1980, le musicien de la douleur et de l’angoisse existentielle, Brou-sur-Chantereine, 1997.
 Carl Nielsen : discographie, Brou sur Chantereine, 1990.
 Franz Berwald : 1796—1868, Champs-sur-Marne, 1997.
 La musique danoise et l’esprit du XIXe siècle : de l'âge d’or danois aux contemporains de Carl Nielsen, Paris, L’Harmattan.
 Jon Leifs : 1899—1968, Champs-sur-Marne, 1999.
 Notes sur Carl Nielsen, Champs-sur-Marne, 1998.

Примечания 

Музыкальные критики Франции
Медики Франции
Родившиеся в Париже
Статьи проекта Франция